Pyrgulopsis letsoni är en snäckart som först beskrevs av Walker 1901.  Pyrgulopsis letsoni ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
letsoni